Террер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 33,8 км². Население — 519 человек (на 2010 год). Расстояние — 93 км до административного центра провинции.

Покровителями города почитаются святой Григорий и святая Варвара Илиопольская.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы